Сеньора (, «Панна») — власна назва.

Топоніми

Вале-да-Сеньора-да-Повуа — парафія.
 Носса-Сеньора-даш-Невеш — парафія.
 Сеньора-да-Граса-де-Падройнш — парафія.